Universitat Estatal de Bielorússia (del seu nom en anglès Belarusian State University), universitat pública amb seu a Minsk (Bielorússia)
 Universitat Estatal de Bakú (del seu nom en anglès Baku State University), universitat pública amb seu a Bakú (Azerbaidjan)
 Universitat Estatal Ball (del seu nom en anglès Ball State University), universitat pública amb seu a Muncie (Indiana), als Estats Units
 Universitat Estatal de Boise (del seu nom en anglès Boise State University), universitat pública amb seu a Boise (Idaho), als Estats Units
 Universitat Estatal de Bemidji (del seu nom en anglès Bemidji State University), universitat pública amb seu a Bemidji (Minnesota), als Estats Units